Pro Wrestling (NES) : computerspel van Nintendo dat in 1986 uitkwam.
 Pro Wrestling (Sega Master System) : computerspel van Sega dat in 1986 uitkwam.